Due stelle – romanzo di Paul Theroux
Due stelle – singolo di Valerio Scanu